Yuke's () — японська компанія, що займається розробкою комп'ютерних ігор і яка базується в Осаці, Японія. Вона була заснована в лютому 1993 року Юкінорі Танігуті.

Ігри/серії ігор Yuke's: Evil Zone, EOE: Eve of Extinction, Sword of the Berserk: Guts 'Rage, Berserk Millennium Falcon Arc: Chapter of the Holy Demon War, Soukaigi, Rumble Roses, The Incredibles: Rise of the Underminer , UFC 2009 Undisputed і серія D1 Grand Prix. Також компанія є найголовнішим розробником ігор серії WWE SmackDown! (відома в Японії як серія Exciting Pro Wrestling).

З 2005 по 2012 Yuke's володіла 54 % компанії New Japan Pro Wrestling, японської федерації про-реслінгу. Шоу федерації також випускалося на DVD.

Ігри

1995 
 Toukon Retsuden
 Hermie Hopperhead: Scrap Panic

1996 
 Power Move Pro Wrestling
 Toukon Retsuden 2

1997 
 Ucchan Nanchan no Honō no Challenge: Denryū Ira Ira Bō
 Toukon Retsuden 3: Arcade Edition

1998 
 Shin Nippon Pro Wrestling: Toukon Road — Brave Spirits
 Toukon Retsuden 3
 Soukaigi
 Shin Nippon Pro Wrestling: Toukon Road 2 — The Next Generation

1999 
 Evil Zone
 Last Legion UX
 Toukon Retsuden 4
 The Pro Wrestling
 Sword of the Berserk: Guts' Rage

2000 
 WWF SmackDown!
 WWF Royal Rumble
 The Pro Wrestling 2
 WWF SmackDown! 2: Know Your Role

2001 
 WWF SmackDown! Just Bring It

2002 
 Edit Racing
 EOE: Eve of Extinction
 WWE WrestleMania X8
 WWE SmackDown! Shut Your Mouth

2003 
 WWE WrestleMania XIX
 WWE SmackDown! Here Comes the Pain
 Finding Nemo

2004 
 Haunted Mansion
 Online Pro Wrestling
 Aqua Kids
 Berserk: Millennium Falcon Hen Seima Senki no Shō
 Finding Nemo 2
 WWE SmackDown! vs. Raw
 WWE Day of Reckoning
 Rumble Roses

2005 
 D1 Grand Prix
 WWE SmackDown! vs. Raw 2006
 Wrestle Kingdom
 WWE Day of Reckoning 2

2006 
 The Dog: Happy Life
 WWE SmackDown! vs. Raw 2007
 Rumble Roses XX

2007 
 Neves
 WWE SmackDown! vs. Raw 2008
 Wrestle Kingdom 2
 The Dog Island

2008 
 WWE SmackDown vs. Raw 2009
 Gundam 00: Gundam Meisters
 D1GP Arcade

2009 
 WWE Legends of WrestleMania
 UFC 2009 Undisputed
 WWE SmackDown vs. Raw 2010

2010 
 UFC Undisputed 2010
 WWE SmackDown vs. Raw 2011

2011 
 WWE '12
 Real Steel (XBLA і PS3)

2012 
 UFC Undisputed 3
 WWE '13

2013 
 Pacific Rim
 WWE 2K14

Посилання 
 Офіційний сайт компанії Yuke's. 

Підприємства, засновані 1993
Підприємства Японії
Розробники відеоігор Японії
Розробники відеоігор